Le premier tour des élections municipales a lieu le  en Nouvelle-Calédonie.

Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le  à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour. Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de mairies

Résultats par communes

Bélep 
 Maire sortant : Jean-Baptiste Moilou (UPM)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Boulouparis 
 Maire sortant : Alain Lazare (R-LR)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Bourail 
 Maire sortant : Patrick Robelin (CE)
 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Canala 
 Maire sortant : Gilbert Tyuienon (UC)
 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Dumbéa 
 Maire sortant : Georges Naturel (R-LR)
 39 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Farino 
 Maire sortant : Régis Roustan (CE)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Hienghène 
 Maire sortant : André Lévy (Palika)
19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Houaïlou 
 Maire sortant : Pascal Sawa (UC)
 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Île des Pins 
 Maire sortant : Christophe Vakié (R-LR)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Kaala-Gomen 
 Maire sortant : Hervé Magueï Tein-Taouva (UC)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Koné 
 Maire sortant : Joseph Goromido (Palika)
 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Kouaoua 
 Maire sortant : Alcide Ponga (R-LR)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Koumac 
 Maire sortant : Wilfrid Weiss (TC)
 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

La Foa 
 Maire sortant : Corine Voisin (CE)
 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Lifou 
 Maire sortant : Robert Xowie (UC)
 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Maré 
 Maire sortant : Pierre Ngaiohni (UC)
 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Moindou 
 Maire sortant : Léon-Joseph Peyronnet (CE)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Le Mont-Dore 
 Maire sortant : Eddie Lecourieux (R-LR)
 35 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Nouméa 

 Maire sortant : Sonia Lagarde (LREM)
  à pourvoir (population légale 2019 : )

Ouégoa 
 Maire sortant : Mario Pébou-Hamène (UC)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Ouvéa 
 Maire sortant : Boniface Ounou (Palika)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Païta 
 Maire sortant : Willy Gatuhau (LRC)
 35 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Poindimié 
 Maire sortant : Paul Néaoutyine (Palika)
 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Ponérihouen 
 Maire sortant : Pierre-Chanel Tutugoro (UC)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Pouébo 
 Maire sortant : Jean-Baptiste Dalap (UC)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Pouembout 
 Maire sortant : Robert « Roby » Courtot (CE)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Poum 
 Maire sortant : Henriette Tidjine-Hmae (UC)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Poya 
 Maire sortant : Yasmina Metzdorf (GNC)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Sarraméa 
 Maire sortant : Alexandre Némébreux (CE)
 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Thio 
 Maire sortant : Jean-Patrick Toura (UC)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Touho 
 Maire sortant : Alphonse Poinine (Palika)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Voh 
 Maire sortant : Guigui Dounehote (Palika)
 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Yaté 
 Maire sortant : Adolphe Digoué (Palika)
 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : )

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Nouvelle-Calédonie
 Politique en Nouvelle-Calédonie

Municipales
Nouvelle-Caledonie